1117 км, 1117-й киломе́тр — топоним в Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1117 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Запорожская область). Код 462087.
 1117 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 488415.